Indiana María Sánchez (Managua, 3 de agosto de 1987) es una modelo y fue Miss Nicaragua 2009 tras ser coronada por su antecesora Thelma Rodríguez. Indiana fue coronada como Miss Nicaragua 2009, el 7 de marzo de 2009 celebrado en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua y coronada por la Miss Nicaragua saliente, Thelma Rodríguez. Indiana representó a Nicaragua en el certamen de Miss Universo 2009 que se celebraro en el mes de agosto en el Atlantis Paradise Island en las Bahamas, sin haber clasificado.

Antes de conocer a las 5 finalistas, se entregaron los premios especiales. "Miss Modelo", Iris Ordeñana, "Mejor Rostro", Massiel Arévalo, "Personalidad Contempo", Indiana Sánchez, "Miss Fotogénica", Arlen Mora y "Miss Simpatía", Yovanela Raudez. Sánchez, estudia segundo año de la carrera de enfermería en una universidad de los Estados Unidos y también ha hecho pasarelas de moda en el New York Fashion Week.

Indiana participó en el concurso de Nuestra Belleza Latina 2010, donde logró entrar a las 12 finalistas que se mudan a la mansión de la belleza.

Luego de mantenerse por un mes más o menos y sobrevivir una semana más, Indiana fue la segunda chica eliminada, con 7 votos en contra, proporsionados por las demás competidoras, eso provocó que Indiana debería enfrentarse a los jueces, junto con la colombiana, para desgracia de ella los jueces prefirieron a Carolina y Indiana dijo adiós a la competencia. 

Luego de su eliminación, Indiana confirmó que cambiaria de carrera para estudiar comunicaciones ya que eso era algo que la apasionaba mucho.

Concursos 
 Miss Universo 2009
 Nuestra Belleza Latina 2010
 Miss Continente Americano 2009

Véase también 
 Thelma Rodríguez
 Miss Nicaragua 2009

Referencias

Enlaces externos 
 MissNicaragua.com
 Perfil de Indiana

Personas de Florida
Modelos femeninas de Estados Unidos
Modelos femeninas de Nicaragua
Delegadas de Miss Universo 2009
Candidatas de Reina Hispanoamericana
Candidatas de Miss Universo
Nuestra Belleza Latina
Nacidos en Managua
Ganadoras de Miss Nicaragua
Mujeres de Nicaragua